Cassani ist der Familienname folgender Personen:

 Albertina Cassani (1891–nach 1927), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Arturo Alejandro Salah Cassani (* 1949), chilenischer Fußballspieler, siehe Arturo Salah
 Davide Cassani (* 1961), italienischer Radrennfahrer
 Mattia Cassani (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Valerio Cassani (* 1922), italienischer  Fußballspieler
 Vincenzo Cassani (um 1677–nach 1732), italienischer Librettist

Siehe auch:
 Kassani